

Patronyme 

 Jannis Brevet (1959-), chef et copropriétaire du restaurant triplement étoilé Inter Scaldes à Kruiningen aux Pays-Bas ;
 Louis-Étienne Brevet de Beaujour (1763-1794), un homme politique français ;
 Lloyd Brevett (1931-2012), un contrebassiste jamaïcain ;
 Marine Brevet (1994-), une gymnaste artistique française.

Autres 
Brevet peut aussi désigner

 en droit
 brevet d'invention, un titre de propriété industrielle,
 par extension un brevet logiciel;

 en droit français ancien
 un acte royal sans sceau ni enregistrement par lequel le roi pourvoyait à des charges, offices et bénéfices civils, militaires ou ecclésiastiques ou accordait une grâce, un titre, un bénéfice, par exemple
 un brevet d'officier dans la Marine royale,
 un brevet de chevalier du Saint-Esprit
 un brevet de logement sous la grande galerie ou brevet de logement aux galeries du Louvre

 dans les armées et la gendarmerie
 un brevet d'officier dans l'ancienne Marine de guerre
 en France
 un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure des armées de terre et de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale françaises,
 en France et en Belgique
 un brevet d'état-major (néerlandais Stafbrevethouder), ancienne distinction militaire décernée aux officiers ayant suivi avec succès un cursus adéquat, en France de 1876 à 1992 à l'École supérieure de guerre, en Belgique à l'École royale militaire,
 au Royaume-Uni et aux États-Unis, au XIXe siècle
voir brevet (statut militaire);

 dans l'éducation et l'enseignement
 un diplôme national français, par exemple
 un brevet des collèges, diplôme national du brevet,
 un brevet d'études professionnelles (BEP),
 un brevet de technicien supérieur (BTS),
 un brevet d'État d'éducateur sportif donnant droit à l'exercice de l'encadrement à titre professionnel de certaines activités sportives (brevet d'État sports de corde pour l'escalade, la via ferrata, etc.),
 un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,

un certificat de reconnaissance de capacités et/ou aptitudes spécifiques
 un brevet d'animateur,
 en Belgique: un brevet d'animateur de centres de vacances, délivré aux animateurs ayant suivi avec succès une formation reconnue par la région,  
 en France: un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs (BAFA),
 un brevet de natation,
 un brevet de pilote d'avion non professionnel, voir brevet de base de pilote d'avion (brevet français, distinct des licences de pilote privé d'avion), 
 un brevet de secourisme (brevet national de secourisme (BNS) en France, brevet européen de premiers secours (BEPS) ... );

Voir aussi 
Offices de brevets
 Office européen des brevets (OEB)
 Office des brevets du Japon

Homonymie